Гельштейн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гельштейн, Гдаль Григорьевич (1917—1989) — советский учёный в области кардиологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Гельштейн, Элиазар Маркович (1897—1955) — советский терапевт, доктор медицинских наук, профессор, бригврач, заслуженный деятель науки РСФСР.